La Plaza kan syfta på:

Antarktis 

 La Plaza (udde),

Spanien 

 La Plaza (ort), Asturien, Province of Asturias,